Das Indonesian Masters 2022 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. Juni 2022 im Istora Gelora Bung Karno in Jakarta statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Anthony Ginting (Halbfinale)
 Lee Zii Jia (Viertelfinale)
 Jonatan Christie (1. Runde)
 Lakshya Sen (Viertelfinale)
 Loh Kean Yew (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (Champion)
 An Se-young (2. Runde)
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Finale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 Pornpawee Chochuwong (2. Runde)
 Michelle Li (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (1. Runde)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (1. Runde)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Finale)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Jakarta